Nongfaïré peut désigner :
 Nongfaïré, la localité située dans le département de Tangaye au Burkina Faso ;
 Nongfaïré, la localité située dans le département de Yalgo au Burkina Faso ;
 Nongfaïré-Bangré, la localité située dans le département de Kaya au Burkina Faso ;
 Nongfaïré-Mossi, la localité située dans le département de Kaya au Burkina Faso.